Лас Норијас има више значења:

 Лас Норијас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Норијас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Норијас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Норијас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Норијас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Норијас, Норијас де Буена Виста (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Норијас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Норијас, Санта Тереса (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Норијас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Норијас (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Норијас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Норијас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Норијас (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Норијас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Норијас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Норијас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Норијас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Норијас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Норијас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Норијас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Норијас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Норијас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас, Де Ромеро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Норијас (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас, Антонио Флорес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас, Сан Хосе де Буенависта (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норијас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Норијас, Норијас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Норијас (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Норијас (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику